Три корабля Королевского флота назывались HMS Sans Pareil, от французского выражения, изначающего «несравненный»:

 HMS Sans Pareil — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший французский Sans Pareil (1793). захвачен в 1794 при Первом июня; плавучая тюрьма с 1807; блокшив с 1810; разобран в 1842.
 HMS Sans Pareil — винтовой 81-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1851; продан в 1867.
 HMS Sans Pareil — башенный броненосец типа Victoria; спущен на воду в 1887; отправлен на слом в 1907.